XXXVII Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниоров (мужчины) и  XV Чемпионат мира по современному пятиборью среди юниорок (женщины) проводился с 23 по 29 сентября 2002 году в городе Сидней . Награды разыгрывались в лично-командном первенстве и эстафете. 

В мужском турнире состоялись два полуфинала (25 спортсменов в каждом п/ф), всего 50 пятиборцев  из 16 стран боролись за выход в финал.  Через день отдыха 33 финалиста вступили в борьбу за звание чемпиона мира в личном первенстве. 

Чемпионом мира у юниоров стал Gebhard Steffen , серебро завоевал Шуин Сергей. В командном первенстве первое место завоевала команда . 

В соревновании у девушек полуфиналы не проводились, так как приехало всего 31 спортсменка.
 
Настоящей героиней стала Олеся Величко , которая стала 3-кратной чемпионкой мира. Она выиграла личное первенство и завоевала золотые медали в командном первенстве и эстафете в составе команды России.  Бронзовым призером в личном первенстве стала Гречишникова Евдокия. 

Российские пятиборки выиграла золотые медали в командном зачете (Е. Гречишникова, О. Величко, Татьяна Горляк) и в эстафете (Е. Гречишникова, О. Величко, Вера Фешенко). 

Всего советские пятиборцы и пятиборки завоевали 7 медалей: 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Команда России 
Мужчины: Великодный Алексей, Ярмольник Максим, Кузнецов Михаил - командный состав; Сергей Шуин выступал в личном первенстве.
 
Женщины: Гречишникова Евдокия, Олеся Величко, Татьяна Горляк, Дарья Караваева (выступали в лично-командном зачете) и Вера Фешенко - в эстафете.

Распределение наград

Победитель и призёры. Мужчины 

  Личное первенство. Итоговая таблица.

В финале приняли участие 33 спортсмена.

  Командное первенство. Итоговая таблица.
В командном первенстве приняли участие команды 11 стран. В финальной части соревнований полными составами выступали 5 команд (по 3 спортсмена).

Лидеры турнира команды России и Венгрии потерпели неудачу в конкуре, Кузнецов (Россия) и Роберт Липтак (Венгрия) получили 0 очков. 
В итоге российские пятиборцы вместо золотых медалей получили бронзу, а команда Венгрии заняла 5 место.

Победитель и призёры. Женщины 

  Личное первенство. Итоговая таблица.

  Командное первенство. Итоговая таблица.
В командном первенстве полными составами выступали 5 команд (по 3 спортсмена).

Безоговорочную победу с большим отрывом одержали спортсмены России. 

  Эстафета. 
В эстафетах полными составами выступали 6 команд (по 3 спортсмена).

 Итоговая таблица.

Литература

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 Газета "Советский спорт"

Чемпионаты мира в 2002 году
Чемпионаты мира по современному пятиборью
Современное пятиборье